Нахабіно — назва кількох географічних об'єктів у Росії:
 Нахабіно — селище в Красногорському районі Московської області.
 Нахабіно — міське поселення в Красногорському районі Московської області.
 Нахабіно — залізнична станція Ризького напрямку МЗ.

Див. також 
 Нахабінка